Oculus (du latin signifiant « œil » ; pluriel « oculi » sans « s ») peut désigner :
 un oculus, ou œil-de-bœuf, qui est une ouverture circulaire, en architecture et par analogie, terme employé en astronomie, dans la constitution de certaines méridiennes  ;
 Oculus Borealus, une étoile située dans la constellation du Taureau, en astronomie ;
 l'oculus draconis, un cultivar du pin rouge du Japon, en botanique ;
 l'oculus papae (« l'œil du pape »), le surnom donné en raison du prestige de cette fonction au cardinal placé à la tête de la Dataria Apostolica (l'une des institutions de la Curie romaine) ;
 l'oculus memoriae, un inventaire recensant depuis 1211 tous les biens du monastère allemand d'Eberbach ;
 oculus sinister (œil gauche), oculus dexter (œil droit), oculus uterque (les deux yeux) dans le jargon médical, respectivement abrégés par les sigles OS, OD et OU ;
 Oculus, un film fantastique de Mike Flanagan sorti en 2014 ;
 Oculus VR, société américaine filiale de Facebook, qui a créé les périphériques informatiques de réalité virtuelle Oculus Rift et Oculus Quest.

Voir aussi 
 L'Oculi est une fête chrétienne.
 Occulus est un super-vilain de Marvel Comics.